Het Gebroken hartje, een plant.
Liefdesverdriet